

Дани сећања 

260-е п. н. е.